Хлебный пилильщик () — вид насекомых из отряда перепончатокрылых. Вредитель злаковых растений.

Распространение 
Распространён этот вид в Южной Швеции, Дании, Центральной Европе, Южной Европе, Малой Азии, Центральной Азии, а также был ввезён в Северную Америку.

Питание 
Личинка питается растениями следующих родов: житняк (Agropyron), овес (Avena), костер (Bromus), ячмень (Hordeum), тимофеевка (Phleum), секале (Secale) и пшеница (Triticum).

Примечания

Ссылки 
 Распространение и питание гусеницы на www.nic.funet.fi
 [www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=78613 Хлебные пилильщики]

Стеблевые пилильщики
Животные, описанные в 1767 году
Насекомые Европы